Скляр — русская, украинская, белорусская, еврейская фамилия, произошедшая от названия профессии стекольщика или стеклодува в польском, белорусском и украинском языках. Производная фамилия — Скляров.

Известные носители 
 
 Скляр, Геннадий Иванович (род. 1952) — российский государственный деятель, менеджер в сфере телерадиокоммуникаций.
 
 Скляр, Игорь Борисович (род. 1957) — советский и российский актёр, певец, гитарист.
 Скляр, Константин Петрович (Кошевский; 1895—1945) — советский актёр и режиссёр.
 Скляр, Моасир (1937—2011) — бразильский писатель.
 Скляр, Николай (???—1920) — военный деятель времён УНР, повстанческий атаман.
 Скляр, Роман Васильевич (род. 1971) — казахстанский государственный деятель.

Топоним 

 остановочный пункт Скляр —  посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 1995 г.

См. также 
 Скляров
 Шкляр

Примечания